Castro (voir également de Castro), nom d'origine portugaise ou espagnole, peut faire référence à :

Patronyme

Famille Castro à Cuba 
 Ramón Castro Ruz (1924-2016), frère aîné de Fidel Castro ;
 Fidel Castro (1926-2016), chef d'État de Cuba de 1959 à 2008 ;
 Fidel Castro Díaz-Balart (1949-2018), physicien nucléaire cubain, fils du précédent ;
 Alina Fernández (1956-), écrivain et animatrice radio cubaine, fille de Fidel Castro ;
 Raúl Castro (1931-), chef d'État de Cuba de 2008 à 2018, Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba de 2011 à 2021 et frère de Fidel Castro ;
 Mariela Castro (1962-), fille de Raul Castro et militante des droits LGBT ;
 Alejandro Castro Espín (1965-), fils de Raul Castro, colonel et homme politique cubain ;
 Juanita Castro (1933-), sœur cadette de Fidel Castro ;

Autres personnalités 
 Adam-Troy Castro (1960-), écrivain américain ;
 Alexis Castro (1980-), coureur cycliste colombien ;
 Alfredo Castro (1955-), acteur chilien ;
 Alfredo Castro (1962-), footballeur portugais ;
 Américo Castro (1885-1972), philologue et historien de la culture hispanique ;
 Ángela Castro (1993-), athlète bolivienne ;
 Arabella Castro Quiñónes (1955-), avocate et femme politique guatémaltèque ;
 Arles Castro (1979-), coureur cycliste colombien ;
 Arturo Castro (1985-), acteur, scénariste et producteur guatémaltèque ;
 Augusto Castro (1986), coureur cycliste colombien ;
 Balthazar (Isaac) Orobio de Castro (1617-1687), philosophe portugais ;
 Bilker Castro (1991-), coureur cycliste uruguayen ;
 Carlos Castro (1945–2011), journaliste portugais ;
 Carlos Castro Borja (1967-), footballeur salvadorien ;
  (1974-), footballeur espagnol ;
 Carlos Castro (1978-), footballeur costaricien ;
Claudia Castro, militante LGBT argentine ;
 Cipriano Castro (1859-1924), militaire et président du Venezuela entre 1899 et 1908 ;
 Cosme Castro (1986-), acteur, réalisateur et scénariste français ;
 Eduardo Viveiros de Castro (1951-), universitaire et anthropologue brésilien ;
 Emmanuelle Castro (19?-), monteuse française ;
 
 Françoise Castro (1947-), productrice de télévision française ;
 Gastón Edmundo Castro Makuc dit Gastón Castro (1948-), ancien arbitre chilien de football ;
  (1940-), journaliste et écrivain colombien ;
 Gonzalo Castro (1987-), footballeur allemand ;
 Gonzalo Castro Irizábal (1984-), footballeur uruguayen ;
 Guillén de Castro (1569-1631), dramaturge espagnol ;
 Héctor Castro (1904-1960), footballeur uruguayen ;
 Héctor Rodríguez Castro (1982-), leader étudiant, avocat et homme politique vénézuélien ;
 Henri Castro (1786–1865), pionnier de la République du Texas ;
 Inês de Castro (1325-1355), femme noble de Galice ;
 Jason Castro (1987-), joueur de baseball américain ;
 Jean de Castro (1540-1600), compositeur belge ;
 João de Castro (1500-1548), vice-roi des Indes portugaises ;
 José Castro (1808-1860), militaire mexicain ;
 José Luís de Castro (1744-1819),  du Brésil ;
 José Ribeiro e Castro (1953-), homme politique portugais ;
 Jose Castro (1971-), un styliste espagnol.
 Jota Castro (1965-), artiste plasticien franco-péruvien ;
 Joy Castro (1967-), femme de lettres et auteure de roman policier américaine ;
 Juan Castro (1972-), joueur de baseball mexicain ;
  (vers. 1810–1875), militaire et président du Venezuela entre 1858 et 1859 ;
 Julián et Joaquín Castro (1974-), hommes politiques américains (frères jumeaux) ;
 Julio César Castro (1928-2003), acteur et écrivain uruguayen ;
 Laurent Castro (1969-), fils du précédent, footballeur français ;
 Lilian Castro (1986-), tireuse sportive salvadorienne ;
 Lourdes Castro (1930-2022), peintre portugaise ;
 Lucio Castro (1975-), réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et monteur argentin ;
 
 Manuel da Fonseca e Castro (1906-?), footballeur portugais ;
 Rui Fonseca e Castro (1974-), juge portugais ;
 Mar Castro (1961-), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Maria Castro Ribeiro (1897-1911), l'« Ange du Seigneur », sainte populaire portugaise ;
 Nicolas Castro (1973), scénariste et réalisateur français ;
 Nicolás Castro (2000-), footballeur argentin ;
 Nicolaas de Castro (1503-1573), premier évêque du diocèse de Middelbourg ;
  (1949-), personnalité politique des Philippines ;
 Oscar Castro (1947-2021), dramaturge, comédien et metteur en scène français d'origine chilienne ;
Óscar Castro Zúñiga (1910-1947), écrivain et poète chilien ;
 Patrick Castro (1948-2013), raseteur français ;
 Paul de Castro (1882-1940), peintre français ;
 Penchy Castro, chanteur et rappeur colombien ;
 Rafael Castro Ordóñez (1830-1865), photographe espagnol ;
 Raquel Castro (1994-), actrice et chanteuse américaine ;
 Roland Castro (1940-2023), homme politique, architecte et urbaniste français ;
 Roland Castro (1948-2005), photographe pictorialiste belge ;
 Rosalía de Castro (1837-1885), écrivain et poète de Galice ;
 Salvador Castaneda Castro (1888-1965), dirigeant du Salvador ;
 Santiago Castro (1947-), footballeur espagnol
 Santiago Tomás Castro (2004-), footballeur argentin
 Sébastien Castro (1975-), acteur français ;
 Simón Castro (1988-), joueur de baseball dominicain ;
 Stella Castro (1962-), coureuse de fond colombienne ;
Xiomara Castro (1959-), présidente du Honduras (2022-) ;
 Zé Castro (1983-), footballeur portugais.

Mais aussi :
 Cristóbal Vaca de Castro (vers 1492-1566), conquistador espagnol ;
 le pseudonyme utilisé par Marcel Pagnol en 1925 pour sa pièce Tonton.

Toponyme 
Un castro est une fortification associée à l'âge du fer dans le nord-ouest de la péninsule Ibérique (voir Culture des castros).

 Castro, municipalité de l’État du Paraná ;
 Castro, ancienne capitale du Duché de Castro ;

 Castro, commune dans la province de Chiloé ;

 The Castro, quartier gay de San Francisco, en Californie ;

 Castro, commune de la province de Bergame dans la région de Lombardie ;
 Castro, commune de la province de Lecce dans la région des Pouilles ;
 Castro dei Volsci, commune de la province de Frosinone dans la région Latium ;

 Castro, ancienne commune du canton du Tessin, aujourd'hui intégrée à Acquarossa ;

 Juan José Castro, ville du département de Flores.

Littérature 
 Castro, l'infidèle, biographie de Fidel Castro par Serge Raffy sortie en 2003.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme séfarade
Homonymie de toponyme